

Codici 
 MAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Majuro Marshall Islands International, Majuro, Stati Uniti

Mineralogia 
 Maj – abbreviazione di majorite

Persone 

 Mario Maj, psichiatra italiano

Note